Eredivisie (1974/1975) była 19. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Feyenoord. Nowym mistrzem Holandii został zespół PSV Eindhoven. Tytuł króla strzelców zdobył Ruud Geels, który w barwach klubu AFC Ajax zdobył 30 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1974 w piłce nożnej
1975 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1974 w Holandii
1975 w Holandii